Towanda Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Towanda Township du comté de McLean dans l'Illinois.
  du comté de Butler dans le Kansas.
 Towanda Township du comté de Bradford en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships